Rovella può riferirsi a:

Rovella – nome volgare di Rutilus rubilio, pesce d'acqua dolce

Geografia
Italia
Monte Rovella – montagna delle Prealpi Biellesi
Montecorvino Rovella – comune della provincia di Salerno

Persone
Giacinto Rovella – politico italiano
Giuseppe Rovella – insegnante, scrittore, drammaturgo e filosofo italiano
Nicolò Rovella – calciatore italiano